Goodies – debiutancki album amerykańskiej piosenkarki Ciary,
 Goodies – singel Ciary z albumu Goodies.